Канши може да се односи на:

 Канши (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Канши (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома